Die Abkürzung CFO steht für:
 Chief Financial Officer, den kaufmännischen Leiter eines Unternehmens
 operativen Cash Flow; siehe Cash Flow
 Collateralized Fund Obligation, ein ähnliches Finanzinstrument wie Collateralized Debt Obligation
 Compagnie des Chemins de fer Orientaux, ehemalige türkische Bahngesellschaft

Siehe auch:

CFO